Tarapacá (Chili), een van de vijftien regio's van Chili
Tarapacá (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Amazonas